Peralejos bezeichnet unterschiedliche Orte:

 Peralejos (Teruel), spanische Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Aragon
 Peralejos de Abajo, spanische Gemeinde in der Provinz Salamanca (Autonome Gemeinschaft Kastilien-León)
 Peralejos de Arriba, spanische Gemeinde in der Provinz Salamanca (Autonome Gemeinschaft Kastilien-León)
 Peralejos de las Truchas, spanische Gemeinde in der Provinz Guadalajara (Autonome Gemeinschaft Kastilien-La Mancha)